Николо-Шанга — село в Шарьинском районе Костромской области России. Административный центр Шангского сельского поселения. Население — 643 человека на 2008 год.

География 
Расположено село в центре района, в 7 км к северу от райцентра Шарья, в междуречье Большой и Малой Шанги, высота над уровнем моря 153 м.

История 
Древнее поселение на Ветлуге. Центр одноимённой волости. Название Шанга имеет происхождение от реки Шанги. Приставка «Николо» — от церкви Преображения Господня, построенной в 1806 году. Николаевская — официальное название церкви, с разрешения епархиального начальства присвоенное храму в память о сгоревшей ранее деревянной Николаевской церкви 1785 года постройки.

Население

Инфраструктура 
В селе имеется   средняя школа, разбит парк Победы, детский сад, дом культуры, библиотека, амбулатория, психоневрологический диспансер, 3 сельхозпредприятия

Примечания

Ссылки 
 
 Николо-Шанга — см. в секторе В-4 карты
 ТУРИЗМ ШАРЬИ С. НИКОЛО-ШАНГА

Населённые пункты Шарьинского района